Cystostemon är ett släkte av strävbladiga växter. Cystostemon ingår i familjen strävbladiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strävbladiga växter
Cystostemon